Ратников Геннадий Васильевич (15 января 1935 года, Шумилино — 29 августа 2021 года, Минск) — советский белорусский кинокритик, киновед, педагог.

Биография 
Родился 15 января 1935 году в п. Шумилино Витебской области Белорусской ССР. В 1958 году окончил филологический факультет Минского государственного педагогического института. В 1963 году — аспирантуру Института искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси. В 1968 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Документальное кино Белоруссии (1925―1967 гг.)». В 1972 году присвоено звание доцента. Преподавал в БГУКиИ (профессор кафедры белорусской и мировой художественной культуры). Член Белорусского союза кинематографистов (с 1976 года). Круг научных интересов — история и теория кино.

Научная и творческая деятельность 
Г. Ратников является автором (наряду с А. Красинским, В. Смалем, О. Нечай, Г. Подберезским) «Истории белорусского кино» (в двух книгах), в которой исследован творческий опыт белорусских кинематографистов, проанализированы кинофильмы, созданные в 1925—1967 годах.

Автор (в соавторстве с О. Нечай) пособия для студентов некинематографических ВУЗов «Основы киноискусства» (под редакцией И. В. Вайсфельда). В книге систематизированы и обобщены научно-теоретические знания в области киноискусства, проиллюстрированы теоретические положения киноэстетики, взятые из практики мастеров мирового кино. В издании рассмотрено становление кино в системе художественной культуры, синтетическая природа экранного искусства, специфика всех видов кино, а также процесс создания фильма. Книга трижды переиздавалась, в том числе дополнялась и перерабатывалась: 1978 г., 1985 г. — в Минске (издательство «Высшая школа»), в 1983 г. — в Риге на латышском языке (издательство «Zwaizgne»).

В 1990 г. вышла монография Г. Ратникова «Жанровая природа фильма». Это теоретическое исследование, посвященное системе жанров кино, которая рассматривается в эстетическом и психологическом аспектах. Автор ориентируется на три пары основных эстетических явлений, почерпнутых им из работы М. С. Кагана: прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое. Жанровая градация, предложенная автором, состоит из четырёх основных категорий (от высшей к низшей): киноэпос — кинотрагедия — кинодрама — кинокомедия. Г. Ратников не ограничивает процесс жанрообразования эстетическими категориями и обращается к принципу деления на жанры исходя из их художественно-образных структур, то есть исходя из замысла создателей и структурных характеристик фильма.

Г. Ратников является одним из авторов (наряду в А.Красинским, О.Нечай, Л.Зайцевой, А.Карпиловой, О.Медведевой, Г.Шур, И.Авдеевым, Н.Агафоновой) четырёхтомной «История киноискусства Беларуси». Им написаны разделы «Возвращение к эпопее. В. Корш-Саблин», «Беларусьфильм» 60-х годов. Вторая молодость", «Лирический эпос В. Турова», «Современная белорусская литература и кино» («Киноискусство Беларуси 1960—1985 гг.» , 2 том).

Автор сценария к документальному фильму «Жизнь на сцене» (1966 г.), посвященному творчеству народного артиста СССР А. К. Ильинского, фильму «Поиск продолжается» (1966 г.), который знакомит с деятельностью ученых Института микробиологии Академии наук БССР (сценарии написаны в соавторстве с Владимиром Нефедом). Г. Ратников автор сценария фильма «Долг памяти».

Библиография 
 «История белорусского кино» (1934—1945) (в соавторстве с А.Красинским, В.Смалем, О.Нечай, Г.Подберезским). Минск., 1969.
 «История белорусского кино» (1945—1967) (в соавторстве с А.Красинским, В.Смалем, О.Нечай, Г.Подберезским). Минск., 1970.
 Марксистско-ленинская эстетика: хрестоматия: учебное пособие для вузов / составители: А. И. Петров, Г. В. Ратников. — Минск : Вышэйшая школа, 1975.
 Основы киноискусства: Учебное пособие для некинематографических вузов / О. Ф. Нечай, Г. В. Ратников. — Минск. : Выш. шк., 1978.
 Основы киноискусства : учебное пособие для студентов некиноматографических вузов / О. Ф. Нечай, Г. В. Ратников; под ред. И. В. Вайсфельда. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — Минск : Вышэйшая школа, 1985.
 Старонкi вялiкай кнiгi // Мастацтва Беларусi. Мінск, 1983. № 6.
 На ростанях // Мастацтва Беларусi. Мінск, 1983. № 11.
 Kinomakslas pamati. Riga., 1983 (Основы киноискусства / в соавторстве с О. Нечай).
 В. Быкаў. Узыходжанне // Мастацтва Беларусi. Мінск, 1984. № 4.
 Основы киноискусства: Учебное пособие для некинематографических вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / О. Ф. Нечай, Г. В. Ратников. — Минск. : Выш. шк., 1985.
 На экране — Великая Отечественная // Современное белорусское кино. Минск, 1985.
 Два жыццi Колькi Лецечкi // Мастацтва Беларусi. Мінск, 1968. № 10.
 Современная белорусская литература и кино // Экран и культура: Белорусское кино и телевидение в системе художественной культуры. Минск, 1988.
 Жанровая природа фильма / Г. В. Ратников. — Минск : Навука і тэхніка, 1990.
 Документальны фiльм ў кантэксце часу // Матэрыялы «круглага стала» «Панарама беларускага кiно». Минск., 1998.
 Художник как герой документального кино // Материалы науч.-практ. конф. «Экран и культура» (27-30 сентября 1999 г.). Минск., 1999.
 А. С. Пушкин и кино // Матэрыялы мiжнар. навук. канфер. «Пушкiн — бераруская культура — сучаснасць». Мінск, 1999.
 Пушкiн i Эйзенштэйн // Асновы мастацтва. 1999. № 3.
 Куліджанаў Леў Аляксандравіч / Г. В. Ратнікаў // Беларуская энцыклапедыя: У 18 тамах / Беларуская энцыклапедыя; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) [і інш.]. Том 9: Кулібін — малаіта. — Мн.: Беларуская энцыклапедыя, 1999. — С. 5.
 Стиль и время // Материалы науч.-практ. конф. БСК «Белорусское игровое кино на пороге XXI века: реальность и перспектива». Минск., 2000.
 Гісторыя кінамастацтва Беларусі: у 4 т. — Мінск: Беларуская навука. — Т.2.: 1960 −1985 гг. / Г. В. Ратнікаў, А. А. Карпілава, А. В. Красінскі. Мінск, 2002.
 Киноведение // Белорусское кино в лицах. Минск, 2004.

 Беларуская літаратура і кіно: шляхі ўзаемадзеяння / Г. В. Ратнікаў // Шостыя Танкаўскія чытанні : да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа і 95-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка : зборнік навуковых артыкулаў / [рэдкалегія: А. І. Лугоўскі (адказны рэдактар) і інш.]. — Мінск, 2008. — С. 188
 Поэтика реализма и постмодернизма в кино / Г. В. Ратников // Культура. Наука. Творчество : сборник научных статей / Белорусский государственный университет культуры и искусств [и др.]. - Минск, 2009. - [Вып. 3]. - С. 358-363

Награды 
Диплом и премия Союза кинематографистов СССР за книгу «Основы киноискусства».

Примечания

Ссылки 
 Ратников Геннадий Васильевич //Сводный электронный каталог библиотек Беларуси
 Ратнікаў Генадзь Васільевіч //Сводный электронный каталог библиотек Беларуси

Преподаватели Белорусского университета культуры и искусств
Кинокритики СССР
Члены Союза кинематографистов БССР
Кандидаты искусствоведения